Јелка се може односити на:

 Јела, четинарско (зимзелено) дрво
 Јелка (женско име),
 Јелка (Галанта), насеље у округу Галанта, у Словачкој
 Новогодишња јелка (Божићна јелка)